Аліче Вольпі (італ. Alice Volpi; *15 квітня 1992) — італійська фехтувальниця, чемпіонка світу та Європи.
 Джакомо Лаурі-Вольпі, Джакомо Лаурі-Вольпі (італ. Giacomo Lauri-Volpi; *11 грудня 1892, Ланувіо, Італія — †17 березня 1979, Бурхасот, Італія) — італійський співак.
 Палаццо Вольпі, Комо, Палаццо Вольпі, Комо(італ. Palazzo Volpi) — палац доби бароко в місті Комо, що перетворений на початку 21 ст. в Пінакотеку Палаццо Вольпі.
 Джузеппе Вольпі, Джузе́ппе Во́льпі (фр. Giuseppe Volpi, 19 листопада 1877, Венеція, Італія — 16 листопада 1947, Рим, Італія) — 1-й граф Місурата, італійський бізнесмен.
 Кубок Вольпі () — одна з нагород Венеційського міжнародного кінофестивалю, що присуджується за найкращу чоловічу та жіночу ролі в кіно.